(qui signifie lézard de Laguna Brava ) est un genre de dinosaure sauropode titanosaurien de la formation Ciénaga del Río Huaco du Crétacé supérieur de La Rioja, en Argentine. Il contient une espèce, .

Étymologie 
Le nom générique Bravasaurus est dérivé du parc national de Laguna Brava en Argentine. Le nom spécifique fait référence aux personnes, les arreiros ou chauffeurs en espagnol, qui transportaient du bétail à travers les Andes au XIXe siècle.

Description 
Bravasaurus mesurait environ 7 mètres de long. Il est connu par l'holotype CRILAR-Pv 612, qui se compose de l'os carré droit et du quadratojugal, de quatre vertèbres cervicales, cinq dorsales et trois caudales, de quelques côtes dorsales, de trois arcs hémaux, de l'humérus gauche, d'un cubitus fragmentaire, du métacarpien IV, un ilium gauche partiel, le pubis droit, un ischion partiel, le fémur gauche et les deux fibulas, et le paratype CRILAR-Pv 613, qui consiste en une dent isolée, l'ilium droit, le fémur droit et des côtes dorsales.

Classification 
L'analyse phylogénétique des descripteurs place Bravasaurus comme membre dérivé des Lithostrotia, dans le clade Aeolosaurini, qu'ils récupèrent comme sous-clade de Rinconsauria, différent des autres cladogrammes. Leur cladogramme est présenté ci-dessous :

Paléoenvironnement 
La localité holotype, le site de la Quebrada de Santo Domingo, conserve l'une des plus grandes concentrations d'œufs de titanosaure au monde. Les auteurs de la description suggèrent un lien avec Bravasaurus ou son contemporain Punatitan, qui a été décrit dans le même article.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Titanosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2020